

Toponymes 
Grana est un toponyme qui peut designer :
 Grana est une commune italienne de la province d'Asti dont la graphie française
est Grane 
 Grana, une localité de Croatie située dans la municipalité de Novi Marof, Comitat de Varaždin.
 Grana est une commune allemande de l'arrondissement du Burgenland dans le land de Saxe-Anhalt.
 Grana est un torrent, affluent de droite du fleuve Maira, en Italie.
 Grana del Monferrato est un torrent, affluent de droite du fleuve Pô, en Italie.

Autres 
 Granum (grana au pluriel): structure interne des chloroplastes
 Grana est le pluriel de al-Gorni dénomination arabe des juifs de Tunis  originaires de Livorno, Livourne en français, Leghorn en anglais, en arabe al-Gorn
 le Grana Padano est un fromage italien.

Voir aussi 
 
 Grane (homonymie)
 Ghrana

Homonymie de toponyme